Opdrift har flere betydninger:

Opdrift (statisk) - hvilket gælder for skibe.
Opdrift (dynamisk) - hvilket gælder for fly i bevægelse.